Му́рин — русская фамилия (её женский вариант Мурина); известные носители: 

 Мурин, Александр Алексеевич (1936—2020) — ленинградский/петербургский хормейстер, эссеист, краевед, общественный деятель.
 Мурин, Александр Григорьевич (1916/1917—1992) — советский и российский хоровой дирижёр, хормейстер, педагог.
 Мурин, Игорь Дмитриевич (род. 1929) — советский и российский учёный (ядерная электроника, ядерное приборостроение), лауреат Государственной премии СССР (1984).

прочее:

 Моисей Мурин — эфиопский христианский святой.
 Мурин — река в Иркутской области России.

См. также 

 Хара-Мурин
 Мурино